Агдере () — деревня и муниципалитет в Хызынском районе Азербайджана. Состоит из деревень Касымкенд, Эмбизлер и Тудар.

Расположена у подножия Аладашского эйлага в 24 км к северу от Хызы, на левом берегу Чигильчая. По состоянию на 2009 год в Агдере проживало 215 жителей. Население занято зерноводством и животноводством. Имеются средняя школа, фельдшерский пункт, детский сад. Из достопримечательностей — пиры относящиеся к XV веку и мечеть Агабдал XVIII века.

Примечания

Населённые пункты Хызинского района